Il singolare del torneo di tennis Joplin Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frédéric Niemeyer che ha battuto in finale Łukasz Kubot 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Giovanni Lapentti (quarti di finale)
 K. J. Hippensteel (primo turno)
 Paul Goldstein (primo turno)

 Michael Ryderstedt (semifinali)
 Bobby Reynolds (secondo turno)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2005